Натуральне число 987
 987 рік до нашої ери
 987 рік нашої ери